Sweet Tooth – serie a fumetti creata da Jeff Lemire
Sweet Tooth – serie televisiva statunitense
Sweet Tooth – singolo di Maya Hawke